

Italia

Emilia Romagna
Lago Nero – lago appenninico in provincia di Piacenza

Lombardia
Lago Nero – lago alpino in provincia di Bergamo
Lago Nero – lago alpino in provincia di Brescia, sul versante meridionale del passo Gavia

Piemonte
Lago Nero – lago alpino nella val d'Ossola, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Lago Nero – lago alpino in val Vogna, in provincia di Vercelli
Lago Nero – lago alpino nel comune di Cesana Torinese in val di Susa, in provincia di Torino
Lago Nero – lago alpino nel comune di Sauze d'Oulx in val di Susa, in provincia di Torino
Lago Nero – lago glaciale nel comune di Montalto Dora nell'Eporediese, in provincia di Torino
Lago Nero – lago alpino nel comune di Canosio nel Vallone del Preit, in provincia di Cuneo

Toscana
Lago Nero – lago appenninico in provincia di Pistoia

Trentino Alto Adige
Lago Nero – lago artificiale in val Passiria, in provincia di Bolzano
Lago Nero – lago alpino nel comune di Capriana in val di Fiemme, in provincia di Trento

Valle d'Aosta
Lago Nero (o lago Noir) – lago alpino nel comune di Valsavarenche

Russia
Lago Nero (озерo Неро – ozero Nero o Росто́вское о́зеро – Rostovskoe ozero, lago di Rostov) – lago a Rostov Velikij

Slovenia
Lago Nero (Črno jezero) – lago nel comune di Bohinj, nella valle dei Laghi del Tricorno
Lago Nero (Črno jezero) – lago nel comune di Slovenska Bistrica, nelle Pohorje

Svizzera
Lago Nero – lago alpino nel Canton Ticino, nel distretto di Vallemaggia

Altro
Lago Nero – luogo immaginario nei libri di Harry Potter